— японская фамилия. Известные носители:

 Хонго, Рика (род. 1996) — японская фигуристка-одиночница.
 Хонго, Цугуо (1923—2007) — японский миколог.
 Хонго, Камато (1887?—2003) — японская долгожительница.